

Localidades
Paradinha - Freguesia portuguesa do concelho de Moimenta da Beira.
Paradinha - Freguesia portuguesa do concelho de Bragança.

Música 
 Paradinha (canção) - canção da cantora brasileira Anitta.

Futebol
Paradinha - Técnica utilizada em cobranças de pênaltis.

Carnaval
Paradinha - técnica utilizada por baterias de escolas de samba.

Paradinha